Rheumatobates är ett släkte av insekter. Rheumatobates ingår i familjen skräddare. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Skräddare
Rheumatobates